Paul Christophe ist der Name folgender Personen:

* Paul Christophe (Bauingenieur) (1870–1957), französischer Bauingenieur
 Paul Christophe (Historiker) (1932–2016), französischer Kirchenhistoriker und Hochschullehrer 
 Paul Christophe (Politiker) (* 1971), französischer Politiker (UDI)